Dattilo är ett efternamn som bland andra följande personer lystrat till:
 Antonio Dattilo (född 1971), en italiensk fotbollsdomare 
 Antonio Dattilo Rubbo (1870–1955), en italiensk-australisk konstnär och konstlärare 
 Bryan Dattilo (född 1971), en amerikansk skådespelare 
 Generoso Dattilo (1902–1976), en italiensk fotbollsdomare 
 Kristin Dattilo (född 1970), en amerikansk skådespelare 
 Nicholas C. Dattilo (1932–2004), en amerikansk romersk-katolsk biskop

Referenser 
 

Italienska efternamn